Сте́фано Стура́ро (; 9 марта 1993 года, Сан-Ремо, Лигурия, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Дженоа».

Биография

Ранние годы 
Стефано Стураро родился в небольшом курортном городе Сан-Ремо на севере Италии. Там же он начал играть в футбол в академии местного клуба «Санремезе».

Клубная карьера 
В 2008 году Стураро перешёл в академию «Дженоа». Выступая за примаверу генуэзского клуба, Стефано завоевал свой первый трофей, когда в 2010 году его команда стала обладателем Суперкубка Италии среди молодёжных команд, обыграв со счётом 5:0 сверстников из «Милана». В том же сезоне Стураро был привлечён к работе с основной командой, однако так и не вышел на поле, лишь раз попав в заявку на матч.

23 июля 2012 года Стураро отправился в годичную аренду в ФК «Модена», выступавшую в серии B. Выступая за жёлто-синих, Стефано впервые вышел на поле в официальном матче взрослых команд. Это произошло на 72-й минуте матча 2 раунда кубка Италии 2012/2013 против ФК «Зюйдтироль».

30 июня 2013 года срок аренды закончился, и Стураро вернулся в Геную. И уже в первом туре чемпионата дебютировал в серии А, выйдя на замену в матче против «Интера» за минуту до окончания встречи. В 26-м туре Стураро забил первый гол в клубной карьере, поразив на 85-й минуте ворота «Катании».

В следующее межсезонье Стураро был куплен действующим чемпионом Италии — туринским «Ювентусом». По договорённости между клубами, Стураро оставался в аренде в «Дженоа» на следующий сезон. Однако уже в следующее трансферное окно туринцы вернули Стураро из аренды, а 14 марта впервые вышел на поле в футболке «Ювентуса» в матче серии А против «Палермо». В том же сезоне Стефано дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на замену в первом четвертьфинальном матче против «Монако». По итогам сезона Стураро стал чемпионом Италии и обладателем кубка Италии.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16 против «Баварии» Стураро вышел на замену на 69 минуте вместо Сами Хедиры, и спустя 7 минут забил свой первый гол в еврокубках, сравняв счёт в матче.

По итогам сезона 2015/2016 Стураро стал обладателем трёх трофеев в составе «Ювентуса», одержавшим победу в Серии А, Кубке Италии и Суперкубке Италии.

Карьера в сборной 
Стураро стал привлекаться к играм молодёжных сборных Италии с 17 лет, когда 17 февраля 2011 года дебютировал за юношескую сборную Италии U-18 в товарищеском матче против сверстников из Норвегии. Всего за разные юношеские и молодёжные сборные Стефано провёл 16 матчей забив 2 года.

В 2015 году Стураро принял участие в чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд. В первом матче группового этапа он заработал удаление, и больше не сыграл в соревновании.

С 31 мая 2016 года главный тренер сборной Италии Антонио Конте объявил окончательный состав команды на чемпионате Европы 2016, включив в него Стефано Стураро, с которым знаком по совместной работе в «Ювентусе». 6 июня Стефано дебютировал за сборную Италии, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Финляндии.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 4 матча / 0 голов; 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Достижения

Командные 
 «Ювентус»
 Чемпион Италии: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18.
 Обладатель кубка Италии: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18.
 Обладатель суперкубка Италии: 2015, 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Италии

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Эллас Верона»